Тута — многозначный термин. Возможные значения:

Топонимы 
 Тута (река) — река в России, протекает в Омской области.
 Тута — город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка.

Персоналии 
 Фридрих Тута (1269—1291) — маркграф Ландсберга.
  (род. 1974) — бразильский футболист, нападающий.
 Тута (футболист, 1999) (род. 1999) — бразильский футболист, защитник.

Прочее 
 Тута — народное название растения шелковица белая.